Kowalewko peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Kowalewko, village du powiat de Ciechanów
 Kowalewko, village du powiat de Mława 
 Kowalewko, village du powiat de Płock

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kowalewko, village du powiat de Gniezno 
 Kowalewko, village du powiat d'Oborniki

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kowalewko, village